Odília de Colônia (século IV)
 Odília da Alsácia (662-720)

Odília